El término Pantepec es un topónimo de origen náhuatl que significa Cerro de las banderas. En México, puede referirse:

Estado de Chiapas
a Pantepec, un municipio del estado de Chiapas;
a Pantepec, una localidad del estado de Chiapas, cabecera del municipio anterior;

Estado de Puebla

a Pantepec, un municipio del estado de Puebla;
a Pantepec, una localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;

Ríos
al río Pantepec, una corriente de agua que desemboca en el golfo de México.

Toponimia náhuatl de México